Dytjärn kan syfta på:
Dytjärnen (Gustav Adolfs socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun
Dytjärnen (Sunnemo socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun